korpus - tułów
 korpus (językoznawstwo)
 korpus budowli
 korpus (technika)
 korpus (wojsko) 
 korpus (botanika)